Дубровка-Челябинская — железнодорожная станция Челябинского региона Южно-Уральской железной дороги. Расположена в одноимённом пристанционном посёлке Коркинского района Челябинской области.

От станции отходит неэлектрофицированная ветка на станцию Коркино. В двух километрах к востоку расположена деревня Дубровка.

История

Пассажирские перевозки 
На станции останавливаются пригородные поезда на Челябинск, Еманжелинск, Южноуральск, Троицк и Карталы.

Грузовая работа

Примечания

Ссылки 

Станции Челябинского отделения Южно-Уральской железной дороги